Соревнования в марафонском беге у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 5 октября в Дохе (Катар). Круговая трасса длиной 7 км была проложена по набережной Корниш, спортсменам предстояло преодолеть 6 кругов.

С целью минимизации рисков здоровью спортсменов, связанных с высокой температурой и влажностью воздуха, организаторы приняли решение сделать старт марафонов и спортивной ходьбы в полночь.

Действующим чемпионом мира в марафоне являлся Джеффри Кируи из Кении.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 2:16.00. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 марта 2018 года по 6 сентября 2019 года. Кроме того, к выполненному нормативу приравнивалось попадание в 10 лучших бегунов на любом из марафонов категории IAAF Gold Label Marathons в течение квалификационного периода. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 100.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получил:
 Джеффри Кируи — как действующий чемпион мира

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 

Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Старт забегу был дан 5 октября в 23:59 по местному времени. На дистанцию отправились 73 бегуна из 42 стран.

Мужской марафон на чемпионате мира 2019 года стал единственной шоссейной дисциплиной, прошедшей при относительно комфортных погодных условиях. Несмотря на то, что температура по-прежнему была высокой (29 градусов), относительная влажность воздуха опустилась до 51 процента.

С первых метров дистанции в единоличный отрыв пошёл малоизвестный бегун из Парагвая Дерлис Айяла. Марафон на чемпионате мира стал для него четвёртым в 2019 году, при этом предыдущий (в Буэнос-Айресе) он пробежал всего двумя неделями ранее, установив личный рекорд 2:10.27. На отметке 5 км Айяла выигрывал минуту у группы преследователей, спустя ещё 5 км отрыв оставался таким же. Парагвайский легкоатлет сохранял преимущество на одном уровне вплоть до 15-го километра, после которого соперники начали сокращать отставание. Группа достала лидера на середине дистанции, и почти сразу тот сошёл, отказавшись от дальнейшей борьбы.

К началу второй половины забег возглавляли шесть спортсменов: эфиопы Лелиса Десиса и Мосинет Геремеу, кенийцы Амос Кипруто и Джеффри Кируи, эритреец Зерсенай Тадесе и Стивен Мокока из ЮАР. В 30 секундах позади бежал британец Каллум Хоукинс. После 30-го км из числа претендентов на медали выбыл действующий чемпион Кируи, не справившийся с темпом лидеров. За 6 км до конца контакт с группой стал терять Тадесе, в то время как Хоукинс начал сокращать отставание. Британец догнал первую четвёрку бегунов за 3 км до финиша. Судьба медалей решилась на заключительном километре, где лучшими оказались эфиопы: финишный спринт выиграл Лелиса Десиса, его соотечественник Мосинет Геремеу стал вторым, кениец Амос Кипруто — третьим. Хоукинс на втором чемпионате мира подряд занял четвёртое место.

Десиса стал вторым чемпионом мира в мужском марафоне из Эфиопии. Первым был Гезахегне Абера, выигравший титул в 2001 году. Для самого Десисы эта медаль мирового первенства также стала второй: в 2013 году он завоевал серебро.

Примечания

Ссылки 
 

марафон